Ceratobasidium är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Ceratobasidium i familjen Ceratobasidiaceae, ordningen Cantharellales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Ceratobasidiaceae, ordningen Ceratobasidiales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Ceratobasidium